Dies ist eine Liste der Städte in der Dominikanischen Republik.

Die mit Abstand größte Agglomeration in der Dominikanischen Republik ist die Región Ozama mit dem Distrito Nacional und Santo Domingo mit einer Einwohnerzahl von 3.339.410 (Stand Dezember 2010). Damit konzentriert sich ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 20.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. Dezember 1981, 24. September 1993, 18. Oktober 2002 und vom Dezember 2010 sowie die Region und die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – das geografische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Liste der Gemeinden der Dominikanischen Republik

Weblinks 
 Oficina Nacional de Estadística
 Historische Einwohnerzahlen der Städte in der Dominikanischen Republik. City Population

Einzelnachweise 

!
Dominikanische Republik